Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονυσίος) va ser un gramàtic grec que va instruir a Plató quan era un nen en els conceptes de la gramàtica. El mencionen Diògenes Laerci, Olimpiòdor i Luci Apuleu.

Probablement és el mateix Dionisi que Plató menciona al començament del diàleg anomenat Ἐρασταί.

Referències 

Gramàtics de l'antiga Grècia